Мојотла има више значења:

 Мојотла (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мојотла (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мојотла (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику